Toverformule (Zwitserland) - politieke afspraak voor de verdeling van zetels in de bondsraad
 Toverformule (magie) - type toverspreuk